Braço - extremidade superior ou membro superior dos seres humanos
Braço (Eldorado) - distrito do estado de São Paulo
Rio do Braço

Ver também 
Braco

Desambiguação